Шиньє́, Шіньє () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 220 км на південний захід від Парижа, 130 км на схід від Нанта, 50 км на схід від Анже.

Історія 

15 грудня 2016 року Шиньє, Оверс, Брей, Брок, Шалонн-су-ле-Люд, Шавень, Денезе-су-ле-Люд, Женнтей, Ласс, Ліньєр-Бутон, Меньє-ле-Віконт, Меон, Нуаян i Парсе-ле-Пен було об'єднано в новий муніципалітет Нуаян-Віллаж.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 120 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 311,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шиньє на сайті французького Національного інституту географії
 Шиньє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Шиньє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара